«Новая Франция» () — художественный фильм режиссёра Жана Боудена, снятый в 2004 году.

Сюжет 
1759 год. Разгар франко-индейской войны. Франция борется с Англией за сохранение своих канадских территорий. Мари-Лу (Ноэми Годен-Виньо), молодая женщина из Новой Франции, влюбляется во Франсуа ле Гардера (Дэвид Ла Эй) — мужчину, оказавшегося в центре интриг враждующих держав. Их страстная любовь и судьба теперь зависит от нескольких людей: кюре Блондо (Жерар Депардьё), интенданта Биго (Венсан Перес), его любовницы Анжелики де Рокбрюн (Ирен Жакоб) и окруживших их заговоров, предательств и обманов.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Рецензии
 
 
 
 

Исторические фильмы Великобритании
Фильмы-драмы Канады
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы-мелодрамы Канады
Фильмы-мелодрамы Франции
Военные драмы Великобритании
Исторические фильмы Франции
Исторические фильмы Канады
Исторические фильмы о XVIII веке
Фильмы о Семилетней войне
Фильмы Канады 2004 года
Военные фильмы Канады
Военные фильмы Франции
Фильмы Франции 2004 года
Фильмы Великобритании 2004 года